M. Bison, personagem do jogo de luta Street Fighter.
 M. Officer, grife de vestuário.
 M. Bike, loja de artigos para bicicletas em Porto Alegre.
 M. Dias Branco, empresa de alimentos do Ceará.

Ver também